Crac est un nom qui peut désigner :
 Crac, un dessin animé  de Frédéric Back (1982) ;
 Crac, un collectif d'artistes plasticiens et de poètes fondé à Genève, en Suisse, en 2009.

CRAC est un sigle qui peut désigner :
 camionnette de réserve d'air comprimé ;
 centre régional d'Art contemporain ;
 convention de règlement assurance construction ;
 compte rendu d'activité de concession ;
 Comité radicalement anticorrida ;
 Centre de recherche et d'analyse du cyberespace;
 Cadets royaux de l'Armée canadienne.

Pages homophones 
 
 Crach
 Krach
 Krak